Parti républicain libéral, un ancien (1872) parti politique américain
 Parti républicain libéral, un parti politique de la République du Congo
 Parti républicain libéral, un parti politique du Portugal
 Parti républicain libéral, un ancien (1930) parti politique turc